Александр Философов:
 Философов, Александр Богданович (1777—1847) — участник Отечественной войны 1812 года, командир Тульского оружейного завода (1825—1836), генерал-майор.